Опатовац може бити:

 Опатовац (Ловас), насељено мјесто у општини Ловас, Вуковарско-сремска жупанија, Република Хрватска
 Опатовац (Церник), насељено мјесто у општини Церник, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска